Testut peut désigner :

Personnes 

 André Testut (1926-2005), pilote automobile monégasque ;
 Charles Testut (1818-1892), écrivain français ;
 Kostia Testut (1980-), réalisateur et scénariste français ;
 Léo Testut (1849-1925), anatomiste français ; 
 Michel Testut (1943- ), écrivain français.

Autres désignations 
 Affaire Testut, ayant impliqué  des sociétés de Bernard Tapie, et l'entreprise Testut
 Testut (entreprise)
Patronyme français